Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Brisbane International 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 29. bis 31. Dezember 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Brisbane